Dans la motorisation, la carburation est l'opération qui, dans un carburateur, fait le mélange air et carburant pour obtenir un produit détonant.
 En chimie, la carburation est le fait de combiner un corps avec du carbone.
 En sidérurgie, la carburation consiste à enrichir un acier en carbone (le phénomène inverse étant la décarburation)
 par exemple pour transformer des ferrailles d'acier en fonte, dans un cubilot
 ou pour enrichir du fer ou de l'acier en carbone, dans la fabrication du Wootz ;
 lorsque l'enrichissement est uniquement superficiel, on parle de cémentation.